Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alison Etheridge (née en 1964), mathématicienne britannique ;
 Melissa Etheridge (1961-), guitariste et chanteuse américaine ;
 Neil Etheridge (1990-),  footballeur anglo-philippin ;
 Richard Emmett Etheridge (1929-), herpétologiste américain.